Servio Cornelio Léntulo puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Servio Cornelio Léntulo.— Cónsul en el año 303 a. C.
 Servio Cornelio Léntulo (edil curul).— Edil curul en el año 207 a. C.
 Servio Cornelio Léntulo (pretor 169 a. C.).— Pretor en el año 169 a. C.
 Servio Cornelio Léntulo (pretor 146 a. C.).— Pretor en el año 146 a. C.
 Servio Cornelio Léntulo Maluginense.— Cónsul en el año 10.